El Condado de Mineral es el nombre asignado a cuatro condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Mineral (Colorado)
 Condado de Mineral (Montana)
 Condado de Mineral (Nevada)
 Condado de Mineral (Virginia Occidental)